Шахар Пеєр була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.Алла Кудрявцева виграла титул, у фіналі перемігши Олену Весніну з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= МЕ Камерін
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= О Бовіна
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ш Феґеле 
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Є Родіна 
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Родіонова 
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= З Кучова 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= А Чакветадзе 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= А Кудрявцева 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Ю Федак
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= О Панова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Н Братчикова 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Дж Крейбас 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= К Палкіна 
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Е Георгату
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=66
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ш Феґеле
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=0
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Є Родіна
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= А Кудрявцева
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Є Родіна 
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=7
| RD4-team02=

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Tashkent Open, одиночний розряд
Tashkent Open 2010